Zygophyllaceae é uma família de plantas com flor dicotiledóneas pertencente à ordem Zygophyllales (do clado eurosídeas I) que agrupa cerca de 285 espécies repartidas por 22 géneros. Entre as espécies incluídas nesta famílias contam-se Zygophyllum fabago (fabagela) e Tribulus terrestris (os abrolhos), ambas infestantes de terrenos agrícolas.

Descrição
As espécies da família Zygophyllaceae podem ser árvores, arbustos ou herbáceas. As espécies que integram o grupo são frequentemente encontrados em habitats secos (xéricos). As folhas são geralmente opostas, muitas vezes com estípulas e espinhos. Ocorrem em regiões temperadas a tropicais, mas mais largamente repartidas nas regiões tropicais, muitas vezes ocorrendo em regiões semi-áridas.

Algumas espécies são cultivadas como plantas ornamentais, especialmente membros dos géneros Guaiacum, Zygophyllum, Tribulus e Larrea. Um espécime da espécie Larrea tridentata, da Califórnia, é um dos organismos vivos mais velhos que se conhece.

Diversidade taxonômica 
Essa família é amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais, especialmente em habitats áridos.

Possui 26 gêneros (com 200 espécies), sendo os principais; Zygophyllum (80 spp.), Fagonia (40 spp.), Balanites (20 spp.) e Tribulus (20 spp.).

Morfologia 
Na família Zygophyllaceae, são encontradas espécies arbustivas, árvores ou herbáceas (podendo ser perenes ou anuais, dependendo da região em que se localiza). Além disso, é uma família que possui pouca diversidade morfológica.

Suas folhas são do tipo opostas ou alternas, porém, compostas. Também encontram-se exemplares com folhas pecioladas até subsésseis com folíolos inteiros.

Suas estípulas podem ser decorrentes de três formas: livres, persistentes ou caducas e a presença de inflorescências axial ou terminal. Em algumas espécies é ocorrente uma única flor.

Ainda sobre as flores, estas possuem sépalas livres e às vezes conectadas na base. Já suas pétalas, também podem ser livres, mas casualmente são encontradas 3 unidas e apenas 2 livres.

Óvulos de um a muitos por lóculo, anátropos a ortótropos. Disco nectarífero presente na base do ovário. Na semente, encontramos endosperma rígido, oleoso ou ausente e o embrião com cotilédones lineares.

Sistemática e filogenia
Nos sistemas de base morfológica, como o sistema de Cronquist, a família Zygophyllaceae era integrada na ordem Sapindales. Contudo, a partir do sistema APG II, esta família passou a ser colocada como grupo basal do clado das eurosídeas I, sendo-lhe agregado o género Balanites, que nas classificações integrava a família Balanitaceae. O género Krameria podia ser incluído nesta família ou, opcionalmente, ser elevado ao nível taxonómico de família sob o nome de Krameriaceae.

A partir do sistema APG III, as famílias Zygophyllaceae e Krameriaceae passaram a constituir a ordem Zygophyllales, uma evolução a partir da versão anterior do sistema na qual o Angiosperm Phylogeny Group tinha apenas incluído a opção de integrar o géneros Krameria em Zygophyllaceae. O enquadramento da família Zygophyllaceae no clado das eurosídeas (ou fabids) é o que consta do seguinte cladograma:

A família Zygophyllaceae, na sua presente circunscrição taxonómica, foi confirmada como monofilética por estudos da filogenia molecular publicados em 2000 e 2018, os quais levaram à divisão da família em em 5 subfamílias. As filogenias de agrupamentos taxonómicos incluídos na família, particularmente das espécies predominantemente sul-africanas da subfamíla Zygophylloideae, também foram publicados.

Sistemática
Os géneros que integram a família Zygophyllaceae repartem-se pelas seguintes subfamílias:

Subfamília Larreoideae
 Bulnesia Gay
 Guaiacum L.
 Izozogia G.Navarro
 Larrea Cav.
 Pintoa Gay
 Porlieria Ruiz & Pav.
Subfamília Morkillioideae
 Morkillia Rose & J.H.Painter
 Sericodes A.Gray
 Viscainoa Greene
Subfamília Seetzenioideae
 Seetzenia R.Br. ex Decne.
Subfamília Tribuloideae
 Balanites Delile
 Kallstroemia Scop.
 Kelleronia Schinz
 Neoluederitzia Schinz
 Sisyndite E.Mey. ex Sond.
 Tribulopis R.Br.
 Tribulus L.
Subfamília Zygophylloideae
 Augea Thunb.
 Fagonia L.
 Melocarpum (Engl.) Beier & Thulin
 Roepera A.Juss.
 Tetraena Maxim.
 Zygophyllum L.
Incertae sedis
Metharme Phil. ex Engl.
Plectrocarpa Gillies ex Hook. & Arn.

O género Peganum que durante algum tempo esteve integrado em Zygophyllaceae foi movido para a família Nitrariaceae entretanto criada.

Filogenia
Os resultados obtidos com recurso às técnicas da filogenia molecular sugerem as seguintes relações:

Lista de espécies brasileiras 
No Brasil, temos a ocorrência de alguns gêneros de Zygophyllaceae, como por exemplo:  Kallstroemia Scop. presente na região Nordeste do país, nos estados de Alagoas; Bahia; Ceará; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do Norte e Sergipe, porém não nativa brasileira. Também encontramos Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb, presente na região Centro-Oeste (principalmente Mato Grosso do Sul). A única representante nativa do Brasil é  Triculus L.; são ervas anuais ou perenes, com caule herbáceo e distribuição pela Caatinga.

Domínios / Estados de ocorrência no Brasil 
Esta família possui representantes, no território brasileiro, nas regiões Nordeste e Centro- Oeste, nos estados de Alagoas; Bahia; Ceará; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do Norte; Sergipe e Mato Grosso do Sul; onde são predominantes os biomas Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal.

Referências

Ligações externas

 Family Zygophyllaceae Flowers in Israel
 Chilean Zygophyllaceae Chileflora
 
 
 
 
 
 
 Ver também Balanitaceae
 fotografias
 
 
 
https://dicionario.priberam.org/fabagela

Famílias de rosídeas
!
Famílias de angiospérmicas